Monk může být:

příjmení osob
 Meredith Monk – americká zpěvačka, skladatelka, choreografka a performerka
 Sophie Monk (1979) – australská zpěvačka
 Thelonious Monk (1917–1982) – americký jazzový pianista

v kultuře
 Můj přítel Monk – americký televizní seriál
 Adrian Monk – fiktivní postava z tohoto seriálu

jiný význam
 Monk Punk – debutové album skupiny Waltari z roku 1991
 Monk (stanice metra v Montrealu) – stanice zelené linky montrealského metra

Rozcestníky - příjmení